Терскол — село у Кабардино-Балкарії, Приельбрусся
 Льодовик Терскол — льодовик у Приельбруссі
 Обсерваторія Терскол — астрономічна обсерваторія у Кабардино-Балкарії, Приельбрусся